Iwan Assen ist der Name folgender Personen:

 Iwan Assen I. († 1196), bulgarischer Zar 1186 bis 1196
 Iwan Assen II. († 1241), bulgarischer Zar 1218 bis 1241
 Iwan Assen III. (1259/1260–1303), bulgarischer Zar 1279 bis 1280

Siehe auch:
 Johannes Asen